

Гордінешть () — село у Єдинецькому районі.
 Гордінешть () — село у Резинському районі.